Hileia, um bairro de Manaus.
 Hileia, um nome alternativo para a Floresta Amazônica.

Desambiguação